

Калугіно — село, Мамлютський район, Північно-Казахстанська область

Калугіно — присілок, Красночетайський район, Чувашія

Див. також 
 Калугін
 Калуга